iBoy steht für:
 iBoy (Roman), Jugendroman des britischen Schriftstellers Kevin Brooks aus dem Jahr 2010
 iBoy (Film), britischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2017, Verfilmung des gleichnamigen Buches